De Zalm (Gouda), hotel aan de Markt van Gouda
 De Zalm (Mechelen), historisch pand aan de Zoutwerf te Mechelen